Galway může označovat:
 Galway – irské město
 Hrabství Galway – irské hrabství
 Galwayský záliv (Galway Bay)